Зубр:
 Зубр — вид быков из рода бизонов.

Корабли 
 «Зубр» — 11-пушечный винтовой корвет русского флота 1856 года постройки.
 «Зубр» — малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322.

Техника 
 LWS-6 Żubr - польский двухмоторный самолёт 1930х годов
 «Зубр» — гусеничный тягач на базе советского танка Т-62, производство которого освоил 140-й ремонтный завод
 «Żubr» — бронеавтомобиль производства польской компании AMZ.
 ЗУБР 68381 — инкассаторский бронеавтомобиль для перевозки ценных грузов на базе грузовика МАЗ-6603 производства компании ПП «Техника»

Огнестрельное оружие 
 ТОЗ-55 «Зубр» — советский двуствольный штуцер
 ГР-95 «Зубр» — 9-мм пятизарядный газовый револьвер производства акционерного общества «Орша»

Прочее 
 «Зубр» - заказник местного значения в Киверцовском районе Волынской области Украины (находится в ведении Киверцовского лесхоза)
 «Зубр» — отряд мобильный особого назначения ФС ВНГ России.
 Zubr - польское пиво (зарегистрированная торговая марка пивоваренной компании "Kompania Piwowarska S.A.")
 «Зубр» — документально-биографический роман Даниила Гранина.
 «Зубр» — российская компания по производству электротехнической продукции.

См. также 
 Зубрёнок
 
 
  (рум. — зубр)
  (лит. — зубр)

Примечания